Аспр-ле-Кор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південний схід від Парижа, 175 км на північ від Марселя, 29 км на північ від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 48 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 108,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Аспр-ле-Кор на сайті французького Національного інституту географії
 Аспр-ле-Кор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аспр-ле-Кор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи